Osiedle Stefana Batorego w Biłgoraju
 Osiedle Stefana Batorego w Hajnówce
 Osiedle Stefana Batorego w Łasku
 Osiedle Stefana Batorego w Nowym Tomyślu
 Osiedle Stefana Batorego w Poznaniu
 Osiedle Króla Stefana Batorego w Słupsku
 Osiedle Batorego w Warszawie

Stefana Batorego